Assedio di Casale Monferrato (1370), condotto dalle forze milanesi di Galeazzo II Visconti contro Giovanni II del Monferrato
 Assedio di Casale Monferrato (1628), condotto dalle forze spagnole sotto il comando di Gonzalo Fernández de Córdoba (1585-1635) nell'ambito della Guerra di successione di Mantova e del Monferrato
 Assedio di Casale Monferrato (1630), condotto dalle forze spagnole sotto il comando di Ambrogio Spinola nell'ambito della Guerra di successione di Mantova e del Monferrato
 Assedio di Casale Monferrato (1640), condotto dalle forze spagnole sotto il comando di Diego Mexía Felípez de Guzmán nell'ambito della Guerra civile piemontese
 Assedio di Casale Monferrato (1652), condotto dalle forze ispano-mantovane
 Assedio di Casale Monferrato (1693), condotto dalle forze piemontesi, imperiali e spagnole nell'ambito della Guerra della Grande Alleanza